Hermann Warendorp ist der Name folgender Personen:

* Hermann Warendorp (Bürgermeister), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck 
 Hermann Warendorp (Ratsherr), deutscher Politiker, Ratsherr in Lübeck